Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2004 () проводился с 7 по 15 февраля 2004 года в городе Виктория (провинция Британская Колумбия) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 55-й раз для юниоров-мужчин, в 34-й раз для юниоров-женщин, в 8-й раз в провинции Британская Колумбия и во 2-й раз в городе Виктория.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на .

В мужском и женском турнирах принимали участие по 13 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Нью-Брансуик (скип Райан Шеррард стал чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Matthew Blandford). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Daley Peters).

В женском турнире чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (скип Джилл Моузер стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Квебек (скип Marie Cantin). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Нью-Брансуик (скип Андреа Келли).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars Teams)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).

 Приз за спортивное мастерство (Ken Watson Sportsmanship Awards)

По результатам голосования игроков определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Brad MacInnis ()
 Среди женщин: Julie Cantin ()

 Приз за честную игру (Furgale Fair Play Awards)

По результатам голосования umpires определяются по четыре игрока (независимо от позиции) и тренер — среди мужчин и среди женщин.

 Приз лучшему тренеру (Arnold Asham Curling Supplies Coaches Awards)

По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд.
 Среди тренеров мужских команд: Robert Sherrard ()
 Среди тренеров женских команд: Diane Ryan ()

 Joan Mead Legacy Awards

По результатам голосования officials выбираются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Andrew Mercer ()
 Среди женщин: Блисс Комсток ()

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2004
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2004

Спорт в Канаде в 2004 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Виктории (Британская Колумбия)
Февраль 2004 года